

Cinema 
 Professione: reporter (The Passenger) – film del 1975 diretto da Michelangelo Antonioni
 The Passenger – film del 2005 diretto da François Rotger

Musica 
 The Passenger – brano di Iggy Pop del 1977, dall'album Lust for Life

Televisione 
Il clandestino (The Passenger) – episodio della prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 
 Passenger